Historia Hierosolymitana, en , est le nom d'un certain nombre de chroniques des croisades :

 Historia Hierosolymitana de Robert le Moine (début du ) ;
 Historia Jerosolimitana de Baudri de Bourgueil (1107-1108) ;
 Historia Hierosolymitanae expeditionis d'Albert d'Aix (début du ) ;
 Historia de Hierosolymitano itinere de Pierre Tudebode (début du ) ;
  de Gilles de Paris (début du ) ;
 , également appelée  ou  (vers 1130) ;
 , également appelée  de Guillaume de Tyr (1184) ;
 , guide du pèlerin en Terre-Sainte au , de Jacques de Vitry (1219) ;
 , également appelée  de Marino Sanuto l'Ancien (1307).